Cet article relate le parcours de l'Équipe d'Algérie masculine de handball au Championnat du monde 2021 qui se tient au Égypte du 13 au  janvier 2021. Il s'agit de la  participation de l'Algérie à un Championnat du monde. L'objectif est d'atteindre les huitièmes de finale pour la , après 1995, 1999 et 2001. La compétition n'échappe pas à la pandémie de Covid-19 qui impacte le monde entier. Ainsi toutes les équipes doivent observer un strict respect des conditions sanitaires avec notamment la mise en place d'une bulle sanitaire pour les équipes et la compétition se joue sans spectateurs.

Matchs de préparation 
L'Algérie joue une série de  matchs amicaux en Pologne fin décembre :

Effectif

Résultats

Phase préliminaire (Groupe F)

Algérie - Maroc 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Algérie - Islande 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Portugal - Algérie 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Tour principal (Groupe III)

France - Algérie 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Norvège - Algérie 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Algérie - Suisse 

 Feuille de match 

Légende 
 G : Gardien de but
 P : Pivot
 DC : Demi-centre
 ARG/D : Arrière gauche/droit
 ALG/D : Ailier gauche/droit

Statistiques

Buteurs

Gardiens de buts

Qualifications aux Jeux olympiques d'été de 2020

Tournoi mondial n°3 
Ce tournoi se déroulera dans la Max-Schmeling-Halle de Berlin en Allemagne :

Légende

Notes et références

Notes

Références

Navigation

Liens internes 
 Championnat du monde masculin de handball
 Championnat du monde masculin de handball 2021

Championnat du monde masculin de handball 2021
Algérie
Sport en Algérie en 2021